Всеволод Никандрович Жадовский (1793, Ярославская губерния — 1864) — .

Происходил из дворянского рода Жадовских. Родился  в семье Никандра Семёновича Жадовского (1760—1813).

Вступил в военную службу в 1805 году; в 1812 года — офицер.

С 1817 года находился на гражданской службе. С 1829 года — Рязанский губернский прокурор, затем — Харьковский губернский, с 1833 года — Гродненский губернский прокурор. В 1844 году был произведён в действительные статские советники, в 1858 году — в тайные советники.

Служил по почтовому ведомству, был членом Совета при главноначальствующем Почтового департамента.

Умер .

Жена: Екатерина Николаевна (1797—1887), дочь Н. Я. Трегубова. Их сын, дипломат Валерий Всеволодович Жадовский (1836—1916), также как отец выслужил чин тайного советника. Другие дети: Николай (1833—?), София (30.08.1837—?), Вера (09.07.1839—?).

Примечания

Источник 
 Волков С. В. Высшее чиновничество Российской империи. Краткий словарь. — Litres, 2017.